The Nightingale is een toekomstige Amerikaanse dramafilm onder regie van Mélanie Laurent. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Kristin Hannah. De hoofdrollen worden vertolkt door Dakota Fanning en Elle Fanning.

Rolverdeling

|-
|  || Vianne Mauriac
|-
|  || Isabelle Rossignol
|-
|}

Productie
In maart 2015 kocht TriStar Pictures de distributierechten van de roman The Nightingale van Kristin Hannah. Ruim vier jaar later raakte bekend dat Mélanie Laurent de regierol op zich zou nemen en dat Dana Stevens verantwoordelijk zou zijn voor het script. Dakota Fanning en Elle Fanning werden in december 2019 gecast.

De opnames gingen op 26 oktober 2020 van start. Er werd onder meer opgenomen in Boedapest en Los Angeles.

Release
De Amerikaanse release was gepland voor 22 december 2021, maar is in februari 2021 voor de tweede keer uitgesteld, nu naar 23 december 2022. Aanvankelijk zou de film op 25 december 2020 uitgebracht worden, maar is vanwege de coronapandemie een jaar uitgesteld.

Externe link
 

Toekomstige film
Amerikaanse film
Dramafilm
Boekverfilming
Film van TriStar Pictures